KW-96 Bastiana (schip, 1917), een logger uit Katwijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Rondibilis bastiana, een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae)